Reino de Ijebu — reino iorubá na Nigéria pré-colonial
 Ijebu Ode — área de governo local na Nigéria
 Ijebu-Leste — área de governo local na Nigéria
 Ijebu-Norte — área de governo local na Nigéria
 Ijebu-Nordeste — área de governo local na Nigéria
 Ijebu-Jexá — área de governo local na Nigéria
 Ijebu Ibo — área de governo local na Nigéria

Desambiguações de topônimos